Бермудез има више значења:

 Бермудез (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бермудез (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Бермудез (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику